Самухский район () — административная единица на северо-западе Азербайджана. Административный центр — город Самух.

Самухский район находится на территории Гянджа-Дашкесанского экономического района. Площадь — 1455 км2. Территория района граничит с городом Гянджа, Гейгельским, Шамкирским, Товузским, Гахским, Евлахским и Геранбойским районами, а также с Республикой Грузия.

География 
Климат района сухой континентальный. Температура воздуха колеблется от +30°С летом и 0°С зимой до −10°С.

Рельеф района в основном равнинный. Степные зимние пастбища Боздаг и Джейран распложены в северной части Самуха. На территории района протекают реки Кура, Иори, Алазани, Гянджачай и Гошгар.

Государственный заповедник «Эльдар Шамы», площадь которого 1686 м2, расположен на территории Самухского района. Он создан для охраны и изучения единственной в мире естественно произрастающей рощи Эльдарской сосны. В лесах растут боярышник, барбарис, чёрная малина, лох, конский каштан.

История 
Самухский район у был образован в 1931 году с центром в с. Карагачлы (ныне Самух). Решением Верховного Совета Азербайджанской ССР из состава Кировабада в 1939 году был образован Сафаралиевский район. В 1954 году в связи с тем, что большая часть района оказалась под водой из-за строительства Мингечевирской гидроэлектростанции, Самухский район был ликвидирован и присоединён к Сафаралиевскому району. 4 декабря 1959 года был упразднён и Сафаралиевский район (его территория была передана в подчинение городу Кировабаду).

Самухский район был вновь образован указом № 72 Национального Совета Верховного Совета Азербайджана от 18 февраля 1992 года. .

Население 
К началу 2017 года население региона составляло 57,1 тыс. человек, из которых 21,4 тыс. человек составляли городское население, а 35,5 тыс. человек — сельское население. В 2018 году общая численность населения увеличилась на 0,6 тыс. человек и составила 57,7. К началу 2018 года 28,9 тыс. или 49,6 % от общей численности населения составляли мужчины, 28,8 тысячи или 50,4 % — женщины. К началу 2021 годанаселение составило 58,8 тыс. человек, большинство (97,88 %) — азербайджанцы.

Образование 
В районе действуют 35 образовательных учреждения, из них 23 — полных средних школ, 11 — общих средних и 1 начальная школа.

Культура 
В районе функционируют департамент культуры, центральная библиотека и центр Гейдара Алиева. Под управлением департамента культуры района находятся 12 домов культуры, 14 клубов, 34 библиотеки и 3 детские музыкальные школы

Одним из исторических памятников являются курганы Нябиагалы диаметром 10-20 м и высотой 1-1,5 м. Дата образования этих курганов восходит к концу бронзового века и началу каменного века.

На северо-востоке заповедника находится хорошо известная башня «Башня Кероглу», а рядом с башней находится залив, имеющий целебное значение. К памятникам архитектуры этого района относится Мавзолей Имамзаде, где был погребён сын Имама Мухаммеда Багир оглу шахзаде Ибрагим (VIIIвек), высотой 12 м.

Политическое устройство 
Главой Самухского района является Глава исполнительной власти. Главы исполнительной власти:
 Гусейнов, Вагиф — назначен в июне 1993 г.
 Алекберов, Мамед — с 16 ноября 1993 по ?
 Агаев, Ариф Эйюб оглы — до 17 апреля 2004
 Мамедов, Шахин Керим оглы — с 17 апреля 2004 по 27 декабря 2005
 Гаджиев, Вильям Фахралы оглы — с 7 февраля 2006

Административное устройство 

В Самухском районе действует 21 муниципалитетов.

См. также 

 Административно-территориальное деление Азербайджана
 Гянджа-Дашкесанский экономический район

Примечания

Ссылки 
 На сайте Azerbaijan

 
1992 год в Азербайджане
Районы, образованные в 1992 году